Валерио Манфреди () е италиански историк, археолог, писател и журналист.

Биография и творчество 
Валерио Масимо Манфреди е роден на 8 март 1943 година в Пиумацо ди Кастелфранко Емилия, провинция Модена, недалеч от Болоня. Завършва Болонския университет и специализира топография в Католически университет на свещеното сърце (Università Cattolica del Sacro Cuore) в Милано. Той се определя като „древен световен топограф“. От 1978 г. прекарва времето си в преподаване в няколко европейски университета, правене на разкопки в Средиземноморието и Близкия изток и писане на романи. Манфреди е професор по класическа археология в Миланския университет „Луиджи Бокони“ и е познато лице в европейския телевизионен ефир. Той води няколко научни експедиции, разкопки и изследвания в Италия и чужбина.

Манфреди работи и по сценарии за филми и сътрудничи на издания като римския вестник „Ил Месаджеро“ и немското списание „Фокус“. Също така е автор на над 60 научни статии и книги, най-вече за военни и търговски маршрути и изследвания на античния свят, както и тринадесет романа, включително трилогията му за Александър Велики и „Последният легион“. Трилогията му за Александър е публикувана на 36 езика в 55 страни и за нея е избран за мъж на годината от Американския биографичен институт през 1999 г., а „Последният легион“ е продаден на Universal Pictures в САЩ за създаване на филм, пуснат по екраните през 2007 г. По лична инициатива на италианския президент Карло Чампи е награден с Ordine al merito della Repubblica Italiana (орден за заслуги към италианската република), степен Commendatore.

Манфреди живее в родното си място със съпругата си Кристин Федерсън Манфреди, която превежда творбите му от италиански на английски, и двете им деца.

Библиография

Трилогия за Александър 
 Александър Македонски - Дете на мечтите (Il figlio del sogno, 1998), издадена на български от Venus Press, 2001 (ISBN 954-780-005-1)
 Александър Македонски - Пясъците на Амон (Le sabbie di Amon, 1998), издадена на български от Venus Press, 2003 (ISBN 954-780-011-6)
 Александър Македонски - Пределите на Земята (Il confine del mondo, 1998)

Други белетристични творби 
 Palladion (1988)
 Lo scudo di Talos (1990)
 L'oracolo (Оракулът, 1992)
 Le paludi di Hesperia (1995)
 La torre della solitudine (1997)
 Il faraone delle sabbie (1998)
 Vignola 1575 – Un oscuro delitto (1999)
 Akropolis. La grande epopea di Atene (2000)
 Chimaira (2001)
 I cento cavalieri (колекция разкази) (2002)
 L'ultima legione (Последният легион, 2002)
 Il tiranno (Тиранинът, 2003), издадена на български от ИК Ера, 2005 (ISBN 954-9395-24-3)
 L'isola dei morti (2004)
 L'impero dei draghi (Империята на драконите, 2005), издадена на български от ИК Ера, 2006 (ISBN 954-9395-44-8)
 Hotel Bruni (разказ) (2005)
 Bagradas (разказ) (2005)
 Il romanzo di Alessandro (2005)
 Zeus e altri racconti (2006)
 L'armata perduta (2007), литературна награда Банкарела

Есета 
 Mare Greco. Eroi ed esploratori del mondo antico („Гръцко море“, 1994)
 I Celti in Italia („Келтите в Италия“, 1999)
 I Greci d'occidente („Западните гърци“, 2000)
 Gli Etruschi in Val Padana („Етруските в долината на По“, 2003)

Филмография

Филми, създадени по негови романи 
 1998 – „I guardiani del cielo“ (телевизионен филм) – по романа La torre della solitudine (1998)
 2007 – „L'ultima legione“ (Последният легион) – по едноименния роман (2007)

Сценарии 
 L'inchiesta (2006)
 Memoirs of Hadrian (2006)

Като актьор 
 „Vajont – La diga del disonore“ (2001)

Бележки 

Манфреди
Италиански географи
Италиански историци
Италиански археолози
Топографи
Болонски университет